Departamento Bermejo ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Bermejo (Chaco) in Argentinien
 Departamento Bermejo (Formosa) in Argentinien